Bosznia-Hercegovina
Podhum falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Podhum falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Podhum falu Jelenje községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Podhum falu Podgorica községben